USS Trippe je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Trippe (DD-33) 
 USS Trippe (DD-403)

Trippe